Korhecz Tamás, id. (1937–2017) vajdasági magyar ügyvéd, író
 Korhecz Tamás, ifj. (1967–) vajdasági magyar jogász, alkotmánybíró